Apostolos Vellios (1 de agosto de 1992) é um futebolista profissional grego, que atua como atacante.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Everton F.C.
Naturais de Salonica